Il Borro del Grillaio è un torrente della Toscana, affluente del fiume Pesa, in provincia di Firenze.

Il percorso 
Il bacino del torrente ricade nel comune di Lastra a Signa. Nasce nei pressi della frazione La Luna, per poi sfociare nella Pesa, di cui è un affluente di destra, a Ginestra Fiorentina.

Il bacino del Borro del Grillaio 
Il suo bacino ricade nel comune di: 
 Lastra a Signa

Voci correlate 
 Pesa
 Arno
 Elenco dei fiumi italiani
 Lastra a Signa

Grillaio
Grillaio